Der Rajon Krementschuk (ukrainisch /; russisch /) ist ein Rajon im Süden der zentralukrainischen Oblast Poltawa.

Geographie 
Der Rajon liegt im Süden der Oblast Poltawa und grenzt im Norden an den Rajon Lubny, im Nordosten an den Rajon Myrhorod, im Osten an den Rajon Poltawa, im Südosten an den Rajon Kamjanske (in der Oblast Dnipropetrowsk gelegen), im Süden an den Rajon Oleksandrija (in der Oblast Kirowohrad gelegen), im Südwesten an den Rajon Tscherkassy (in der Oblast Tscherkassy gelegen) sowie im Westen an den Rajon Solotonoscha (Oblast Tscherkassy).

Bis Juli 2020 umschloss er die nicht zum Rajonsgebiet gehörenden Städte Krementschuk und Horischni Plawni vollständig. Er grenzte im Nordwesten an den Rajon Hlobyne, im Nordosten an den Rajon Koselschtschyna, im Osten an den Rajon Kobeljaky, im Süden an den Rajon Onufrijiwka (in der Oblast Kirowohrad) sowie im Nordwesten an den Rajon Switlowodsk (Oblast Kirowohrad).

Das Rajonsgebiet liegt im Dneprtiefland sowie südlich des Dnepr im Dneprhochland (Dejiwker Berge/Деївська гора), wird im Westen durch den Krementschuker Stausee, im Süden durch den Dnepr (sowie einem kleinen Gebiet südlich des Flusses) und im Südosten durch den Kamjansker Stausee begrenzt, von den Flüssen Psel, Suchyj Kahamlyk (Сухий Кагамлик) und Omelnyk (Омельник) durchflossen, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 70 und 200 Metern.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 22. September 1937 als Teil der Ukrainischen SSR in der Sowjetunion erschaffen und der Oblast Poltawa zugeordnet, nach der Besetzung durch deutsche Truppen wurde das Rajonsgebiet 1942 in das Reichskommissariat Ukraine eingegliedert und lag hier im Generalbezirk Kiew, Kreisgebiet Krementschug, 1991 wurde er ein Teil der heutigen Ukraine. Am 30. Dezember 1962 wurde die Stadt Krementschuk aus dem Rajonsgebiet ausgegliedert und unter Oblastverwaltung gestellt, am 6. April 1977 erfolgte der gleiche Vorgang bei der Stadt Komsolmolsk (heute Horischni Plawni). Am 1. April 1963 wurde die Siedlung städtischen Typs Wlassiwka vom Rajon abgespalten und der Oblast Kirowohrad zugeordnet.
Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Hlobyne, Koselschtschyna, Semeniwka und Teilen des Kobeljaky sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Städte Krementschuk und Horischni Plawni.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 12 Hromadas (3 Stadtgemeinden, 3 Siedlungsgemeinden und 6 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 3 Städte
 4 Siedlungen städtischen Typs
 318 Dörfer

Die Hromadas sind im Einzelnen:
 Stadtgemeinde Krementschuk
 Stadtgemeinde Hlobyne
 Stadtgemeinde Horischni Plawni
 Siedlungsgemeinde Hradysk
 Siedlungsgemeinde Koselschtschyna
 Siedlungsgemeinde Semeniwka
 Landgemeinde Kamjani Potoky
 Landgemeinde Nowa Haleschtschyna
 Landgemeinde Obolon
 Landgemeinde Omelnyk
 Landgemeinde Pischtschane
 Landgemeinde Pryschyb

Auf kommunaler Ebene war der Rajon bis Juli 2020 in 5 Landgemeinden (сільська громада) und 7 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 73 Dörfer

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Krementschuk